Harrbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harrbådan, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Harrbådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar